Gebände (auch Gebende) steht für
 Gebende, eine Kopfbedeckung der Frauen im Mittelalter
 Gebände (Meistersinger), die Stollenform des Meistersangs.